I Kjuhjok (1978) világbajnok dél-koreai gyorskorcsolyázó, olimpikon
 I Kjuhjok (19??) dél-koreai súlyemelő, olimpikon